Příjmení Korte nese více různých osobností:

 Daniel Korte (* 1953, Praha), český překladatel, filolog, lingvista, podnikatel, a politik
 František Korte (1895, Ústí nad Orlicí – 1962, Praha), český právník, a hudební skladatel
 Giovanni Korte (* 1993, Haag, Nizozemsko), nizozemský fotbalový útočník
 Oldřich František Korte (* 1926, Šaľa), hudební skladatel, klavírista, kritik, publicista, a fotograf

Německá příjmení